Changzhou bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Changzhou (常州市) in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Changzhou
 der Stadtbezirk Changzhou (长洲区) der bezirksfreien Stadt Wuzhou im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Changzhou (Wuzhou)
 die im gleichnamigen Stadtbezirk gelegene Großgemeinde Changzhou (长洲镇), siehe Changzhou (Großgemeinde)
 die Gemeinde Changzhou (长洲乡) im Kreis Fengshan von Hechi im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Changzhou (Fengshan)
 das Straßenviertel Changzhou (长洲街道) im Stadtbezirk Huangpu von Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Changzhou (Guangzhou)
 die Insel Changzhou, früher im Englischen als Dane oder Dane's Island bekannt, eine Insel im Perlflussdelta der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Changzhou Island